Kára může být:

 dvoukolový vozík či vůz
 expresivní lidové označení pro automobil či jiné silniční vozidlo
 hrací barva v některých karetních hrách
 Kára – obec v Maďarsku

příjmení
 Jiří Kára (1960–2014) – legenda proslavená svou svatbou díky síti Youtube
 Ľubor Kára (1927–1994) – slovenský výtvarný kritik
 Václav Kára (1782–1859) – český katolický duchovní
 Vladimír Kára (* 1947) – český fotbalista

Související články 
 Motokára

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení